Алексіє́вич () — білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Алексієвич Ілля Леонідович (* 1991) — білоруський футболіст, півзахисник.
 Алексієвич Світлана Олександрівна (* 1948, Станіславів) — білоруська письменниця та публіцистка. Лауреатка Нобелівської премії з літератури за 2015 рік.

Білоруські прізвища